Onychophora može označavati:
Onychophora (koljeno), koljeno u carstvu animalia
 Onychophora (rod), rod gljiva u koljenu Ascomycota